Freezer – elettrodomestico per congelare i cibi
 Freezer – personaggio di Dragon Ball
  – nome giapponese del Pokémon Articuno
 Freezer – film del 2013 diretto da Mikael Salomon

Altri progetti